Гамбеллара () — коммуна в Италии, располагается в провинции Виченца области Венеция.

Население составляет 3200 человек, плотность населения составляет 267 чел./км². Занимает площадь 12 км². Почтовый индекс — 36053. Телефонный код — 0444.

Покровитель коммуны — святой апостол Марк, празднование 25 апреля.

Города-побратимы 
  Бутера, Италия

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта